«Семь счастливых нот» — советская музыкальная двухсерийная комедия, телефильм-ревю. Снята по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию на киностудии «Ленфильм» Творческим объединением телевизионных фильмов в  году.

Сюжет 
Фильм состоит из отдельных музыкальных номеров и популярных эстрадных песен. Чтобы связать их между собой, авторы фильма выстроили сюжет так, что действие происходит во время съёмок музыкальной комедии.

В главных ролях 
 Ленинградский государственный мюзик-холл
 Ирина Гущева — Ирина Короткова
 Игорь Горбачёв — Святослав Рюрикович, кинорежиссёр
 Ольга Аросева — актриса
 Ольга Вардашева — Ольга Гардина, актриса
 Михаил Светин — сценарист

В фильме снимались 

 Эдуард Хиль — камео
 Валентин Баглаенко — артист
 Александр Харламов — артист
 Ольга Маркатанова
 Ирина Харчевникова
 Андрей Градов — «спортивный» артист
 Гелена Ивлиева — ассистентка кинорежиссёра
 Татьяна Маневская
 Владимир Норец
 Евгений Тиличеев — Сидорчук, администратор мюзик-холла
 Александр Юдин
 Марина Юрасова
 Игорь Ясулович — Евгений Михайлович, ассистент кинорежиссёра
 Виктор Ильичёв — Лёня, член киносъёмочной группы (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Вячеслав Вербин, Лев Рахлин
 Режиссёры-постановщики: Евгений Мезенцев, Лев Рахлин,
 Оператор-постановщик — Владимир Ильин
 Художник-постановщик — Семён Малкин
 Композитор — Максим Дунаевский
 Текст песен Наума Олева
 Звукооператор — Алиакпер Гасан-Заде, Галина Лукина
 Ансамбль «Фестиваль»

Песни в фильме 
 «Семь нот» (исполняет Ирина Гущева)
 «До свадьбы заживёт» (исполняют Ирина Гущева и Ольга Вардашева)
 «Наедине с дождём» (исполняет Ольга Вардашева)
 «Любить» (исполняет Ирина Гущева)
 «Хрустальный замок на песке» (исполняет Ирина Гущева)
 «Листья жгут» (исполняют Ирина Гущева и ансамбль «Фестиваль»)
 «Ни дня без песни» (музыка Андрея Петрова, слова Николая Берга, исполняет Эдуард Хиль)

Интересные факты 
 В фильме песню «Листья жгут» исполняют Ирина Гущева и ансамбль «Фестиваль», но популярной она стала позже, в исполнении Михаила Боярского.. Эту песню в концертных программах ансамбля «Фестиваль» исполнял Марк Айзикович.
 В фильме песню «Ни дня без песни» исполняет Эдуард Хиль, но популярной она стала в исполнении Эдиты Пьехи.

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1981 года
Телефильмы СССР 1982 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1981 года
Телекомедии СССР
Телефильмы на русском языке